Limestone kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Limestone (Maine)
Limestone (New York)
Limestone (Oklahoma)

Limestone is het Engelse woord voor Kalksteen